Stuck (Caro Emerald), single van Caro Emerald uitgebracht in 2010
 Stuck (Stacie Orrico), single van Stacie Orrico uitgebracht in 2003
 Stuck (Puddle of Mudd), album van Puddle of Mudd
 Stuck (2004), korte film uit 2004
 Stuck (2007), film van Stuart Gordon uit 2007
 Stuck (2017), film uit 2017